Große Lage steht für:

 einen von der Bundesregierung 1977 eingeführten Krisenstab, siehe Großer Krisenstab
 eine Qualitätsstufe des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), siehe Qualitätsstufe#VDP Große Lage